Aguilera är ett spanskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carlos Aguilera (född 1964), uruuayansk fotbollsspelare
 Christina Aguilera (född 1980), amerikansk sångerska
 Jorge Aguilera (född 1966), kubansk friidrottare
 Juan Miguel Aguilera (född 1960), spansk författare
 Julián Marías Aguilera (1914–2005), spansk filosof
 Ventura Ruiz Aguilera (1820–1881), spansk poet

Spanska efternamn